Эшалла́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Йерсак. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16123.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 18 км к северо-западу от Ангулема.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 282 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 202 были экономически активными, 80 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 202 активных работали 185 человек (104 мужчины и 81 женщина), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 80 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Морис (XII—XIII века). В XV веке церковь была перестроена и укреплена. Исторический памятник с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта